UAX puede referirse a:
 Universidad Alfonso X el Sabio, universidad española.
Universidad Anáhuac Xalapa, universidad mexicana.